Примера Уругвая 2005 года — последний сезон чемпионата Уругвая по футболу за 105 лет, уложившийся в календарный год. Чемпионом страны стал «Насьональ».

Описание турнира 
Ассоциация футбола Уругвая приняла решение перевести календарь чемпионата на «европейский» стиль, когда первая часть (Апертура) играется во второй половине года, а вторая часть (Клаусура) — в первой половине следующего календарного года. Турнир прошёл с 5 марта по 12 июля 2005 года, после чего уже начинался новый сезон 2005/06. Клубы провели однокруговой турнир. Хотя этот чемпионат является полноценным, результаты зачлись в таблицу вылета по итогам 2005 года, то есть после первой части сезона 2005/06 из Примеры вылетели три команды, вместо которых пришли две.

В матче последнего тура «Насьональ» (усилиями Себастьяна Абреу) забил в ворота «Рочи» победный пенальти на 97-й минуте. Это позволило «Насьоналю» вновь догнать «фиолетовых» по числу очков. По регламенту полагался «золотой матч», однако «Дефенсор Спортинг» в знак протеста против несправедливого, по их мнению, судейства, отказался играть, и «Насьональ» был провозглашён чемпионом Уругвая 2005 года.

«Насьональ» на правах чемпиона получил путёвку в Кубок Либертадорес 2006.

Итоговая таблица

Золотой матч 
«Насьональ» и «Дефенсор Спортинг» должны были провести золотой матч, однако из-за отказа «Дефенсора» чемпионом Уругвая объявлен «Насьональ».

Ссылки 
 Uruguay 2005 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

2005
Футбол в Южной Америке в 2005 году
Спорт в Уругвае в 2005 году